Мала ноћна музика се може односити на:

Мала ноћна музика, серенада Волфганга Амадеуса Моцарта
Мала ноћна музика, југословенски ТВ филм из 1965.
Мала ноћна музика, југословенски филм из 1977.
Мала ноћна музика, српски филм из 2002.